Elsword é um jogo eletrônico side-scrolling on-line de ação com elementos de MMORPG, criado e desenvolvido em 2007 pela empresa sul-coreana KOG' Studios  sendo distribuída na Coreia do Sul pela Nexon. Elsword conta atualmente com 12 personagens, cada um com 3 linhagens diferentes. No Brasil, o jogo foi lançado no dia 10 de julho de 2013, com domínio da distribuidora Level Up! Games. O jogo atualmente está em sua quarta época. O jogo foi originalmente feito com a intenção de ser um sucessor espiritual de Grand Chase por melhorar os gráficos do 2D para 2.5D.

Tabela de Classes

Sobre o Jogo

Jogabilidade 
Elsword proporciona uma jogabilidade baseada em habilidades e combos, combinada com elementos de RPG e elementos de comunidade típicos de MMORPGs, tais como guildas, mensagem instantânea e troca de itens. O jogador pode movimentar seu personagem pressionando as setas do teclado, assim como pular também. Os personagens tem uma barra de habilidades, onde, apertando teclas específicas, irão realizar uma habilidade que poderá dar dano, poderá dar buffs aos seus aliados, debuffs nos inimigos, e por assim vai. Elsword pode ser jogado usando tanto um teclado e um mouse quanto um notebook. Cada personagem tem três linhas evolutivas diferentes com diversificações, sendo que para consegui-las, é necessário completar missões específicas, ou simplesmente utilizando um item, comprado por cash. Para se trocar de classe, é necessário atingir o nível 15. A linha evolutiva escolhida vai do critério do jogador. Após atingir o nível 35, é possível realizar a segunda troca de classe, fazendo o personagem chegar no ápice de sua evolução. O método de realizar a última troca de classe é o mesmo, porém, com missões mais desafiadoras e com o item custando mais caro. O nível necessário para a mudança de classe é o mesmo para todos os personagens.

Arena 
Um dos sistemas multiplayer do jogo, conhecido como PvP (Player vs. Player) ou também chamado de "Arena" se passa em arenas especiais de combate, projetadas para diferentes números de jogadores. Até 6 jogadores podem se combater ao mesmo tempo. Os modos sobrevivência - todos contra todos - e time estão disponíveis.

O modo Arena possuí um sistema de rankings. Cada jogador ganha um rank específico baseado na quantidade de partidas que ele vence e na quantidade de partidas que ele perde. Os ranks do jogo são: E, D, C, B, A, S, SS, SSS e Estrela, sendo, o menor deles, o rank 'E', e o maior deles, o rank 'Estrela'.

Calabouços 
O modo "história" do jogo. Os calabouços podem ser acessados por até quatro jogadores simultâneos, onde irão joga-lo e completa-lo juntos. O modo história é divido em lugares conhecidos como regiões, que possuem cerca de seis calabouços diferentes, com algumas exceções (Ruben, a região inicial do jogo, possuí apenas três calabouços, enquanto Hamel possuí sete.) Todos os calabouços possuem inimigos, mini-chefes e chefes, sendo que, para completa-los, é necessário derrotar o chefe, que pode ser mais difícil conforme o jogador avança de região/calabouço. Todos os calabouços são divididos em sub estágios, que bloqueiam a passagem do jogador, e para ser desbloqueada, será necessário derrotar todos os inimigos presentes no sub estágio. Os sub estágios também possuem pequenas mecânicas, onde o jogador deverá realiza-las e completa-las, assim permitindo a passagem.

Vilas 
No jogo, existem as chamadas "vilas" onde lá, os jogadores poderão se encontrar e conversar, assim como também encontrar um painel onde poderá ser realizado a compra/venda de itens, o quartel da guilda, o banco (onde poderão guardar itens e trocar com seus próprios personagens) e encontrar NPC's, que trarão quests baseadas na missão do jogo, assim também como quests secundárias. O jogador poderá encontrar NPC's com funções especiais, como um ferreiro que irá refinar suas armas e armaduras, alquimistas que irão lhe fazer poções e itens consumíveis (caso o jogador traga uma certa quantidade de itens que eles irão pedir) e vendedores que lhe darão acessórios. É possível vender itens para os NPC's, para se ganhar ED's (a moeda do jogo) e também é possível comprar de volta os itens que você vendeu.

Com o ferreiro, é possível não só refinar armas e armaduras, como também construi-las. O nível do item que o jogador deseja construir vai de acordo com a vila em que ele está, e não é possível o jogador utilizar armas e armaduras com níveis superiores do que ele mesmo.

Campos 
Os campos são pequenos espaços entre uma vila e a outra. Esses espaços contém uma grande quantidade de inimigos, que, ao serem derrotados, irão conceder ao jogador EXP e ED's. Nesses campos, ao derrotar uma grande quantidade de inimigos, irá aparecer um inimigo especial, mais forte e resistente do que os inimigos normais, e ao ser derrotado, irá conceder aos jogadores que participaram da eliminação do mesmo uma caixa, que dará aos jogadores recompensas aleatórias. Diferente dos calabouços, os campos podem ter mais de quatro jogadores simultâneos.

Ariel 
Ariel é um NPC especial, que está presente em todas as vilas do jogo, assim como Luriel (que é responsável pelo banco) e Camila (responsável pelo sistema de PvP do jogo). Com a Ariel, o jogador poderá realizar missões de eventos do jogo, trocar itens (que podem ser de eventos ou itens normais) comprar itens especiais (como um consumível que reseta a árvore de habilidades do jogador, porém estes itens são vendidos a um preço alto) entre outros. Ariel também irá lhe conceder um serviço especial, onde você poderá viajar de uma vila para outra instantaneamente, pagando uma pequena quantia de ED.

Ligações externas 
 

MMORPG
Jogos eletrônicos de 2007
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos da Nexon Corporation